Дмитрий Сергеевич Мацапура (; ) — украинский футболист, вратарь луганской «Зари».

Биография 
Родился 10 марта 2000 года.

Воспитанник академии харьковского «Металлиста». С 2013 по 2017 год выступал за «Металлист» в детско-юношеской футбольной лиге Украины. В сезоне 2015/16 стал бронзовым призёром ДЮФЛ для игроков не старше 16 лет.

Летом 2017 года присоединился к луганской «Заре». В сезоне 2017/18 дебютировал в чемпионате Украины среди юношеских команд, а в следующем сезоне — в молодёжном первенстве страны. Принимал участие в Кубке Приднепровья 2018 года.

В январе 2019 года впервые отправился на тренировочные сборы в Турцию вместе с основным составом «Зари».

В конце сезона 2019/20 Премьер-лиги Украины сразу три вратаря основного состава «Зари» (Никита Шевченко, Никола Василь и Заури Махарадзе) оказались травмированы. Таким образом в матче 29 тура против «Александрии», состоявшемся 5 июля 2020 года, главный тренер команды Виктор Скрипник доверил место в воротах Мацапуре. Дебютный поединок Дмитрия завершился для «Зари» с ничейным счётом (2:2). По итогам сезона «Заря» завоевала бронзовые награды украинского первенства.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2019/20

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Заря»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Заря» Луганск